Kuhalm  steht für:

 allgemein Almen/Alpen für Rinder, siehe Alm (Bergweide)

 Kuhalm (Gurktaler Alpen), 1784 m, Alm und Gipfel bei Metnitz und St. Lamprecht, Grenze Kärnten/Steiermark